Monacos Grand Prix 2016 (officielt navn: Formula 1 Grand Prix de Monaco 2016) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 29. maj 2016 på Circuit de Monaco i Monte Carlo, Monaco. Det var det sjette løb i -sæsonen og det 74. Monacos Grand Prix. Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Lewis Hamilton. På andenpladsen kom Red Bulls Daniel Ricciardo, mens Force Indias Sergio Pérez tog tredjepladsen.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Kimi Räikkönen fik en gridstraff på fem placeringer for en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
  - Felipe Nasr og Max Verstappen formåede ikke at sætte en tid inden 107% af hurtigste tid i Q1. De fik senere tilladelse til at starte i løbet af løbsledelsen.
  - Valtteri Bottas kom i mål på 11. pladsen, men blev efter løbet idømt en tidsstraf på ti sekunder for at have forårsaget en kollision med Esteban Gutiérrez.
  - Pascal Wehrlein fik en tidsstraf på ti sekunder for at have ignoreret blåt flag og yderligere en tidsstraf på ti sekunder for at have kørt for hurtigt under virtual safety car.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2016
Monacos Grand Prix